David Khayat (né en 1956), oncologue français
Nadir Khayat (né en 1972),  producteur de musique marocain sous le nom RedOne
Rita El Khayat (née en 1944), psychiatre, anthropologue et écrivaine marocaine
Sumayyah bint Khayyat, mère de Ammar ibn Yasir